Се́спедес (; ) — іспанська власна назва. Походить від слова césped — «трава», «зелень», «газон» . Також — Цеспедес, Зеспедес.

Прізвище 
 Августо Сеспедес — боліварський письменник.
 Альба де Сеспедес — кубинська письменниця.
 Борис Сеспедес — швейцарський футболіст.
 Вінсент Сеспедес — іспанський художник.
 Грегоріо де Сеспедес — іспанський єзуїт, місіонер.
 Гонцало де Сеспедес — іспанський письменник.
 Карлос-Мануель де Сеспедес — кубинський державний діяч, національний герой.
 Карлос Мануель де Сеспедес-і-Кесада — тимчасовий президент Куби.
 Карлос-Мануель де Сеспедес (теолог) — кубинський теолог, письменник.
 Мануель-Гіларіо де Сеспедес — кубинський католицький єпископ.
 Пабло де Сеспедес — французький письменник.
 Франциско-Хав'єр де Сеспедес — кубинський генерал.

Топоніми 
Сеспедес (Бургос) — муніципалітет в Іспанії.
Сеспедес (Кордова) — муніципалітет в Іспанії.
 Карріон-де-лос-Сеспедес — муніципалітет в Іспанії.
 Карлос-Мануель-де-Сеспедес — містечко на Кубі.

Примітки